Джалилова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Джалилова, Алла Абдулгаевна (1908—1992) — советская артистка и педагог, солистка балета Большого театра.
 Джалилова, Гульчехра (род. 1946) — актриса, народная артистка Узбекистана.
 Джалилова, Клара Алимадатовна (1937—2020) — советская  и узбекская актриса и певица, заслуженная артистка Узбекской ССР (1977).
 Джалилова, Роза Исмаил кызы (род. 1929) — хореограф-балетмейстер, Народная артистка Азербайджана (2007).